Epallage är ett släkte av trollsländor. Epallage ingår i familjen Euphaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Epallage